L'immagine del cavallo di ritorno, originariamente il cavallo a nolo che doveva tornare da dove era partito e per questo veniva noleggiato più a buon mercato, ha ispirato alcune figure relative a diverse discipline:

Cavallo di ritorno – una forma di estorsione

Cavallo di ritorno – in linguistica, lemma che, dopo essere stato adottato in una lingua come prestito, torna alla lingua originaria con un significato traslato